Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2006 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralcev. Justine Henin-Hardenne je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= T Garbin
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=19
| RD3-team03= A Ivanović
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=10
| RD3-team04= A Miskina
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=5
| RD4-team01={{nowrap| J Henin-Hardenne}}
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=10
| RD4-team02= A Miskina
| RD4-score02-1=1
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3= 
}}

6. del

7. del

| RD1-score09-1=0
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=9
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= V Azarenka
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=7
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= K Kanepi
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= K Peschke
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Díaz-Oliva
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=1
| RD1-seed14= 
| RD1-team14={{nowrap| C Martínez Granados}}
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=6
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= V Razzano
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=64
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= K Clijsters
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=15
| RD2-team01= D Hantuchová
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= E Gagliardi
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=3
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= C Castaño
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=21
| RD2-team04= N Dechy
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3='''6
| RD2-seed05=26
| RD2-team05=

Viri 
 

Ženske posamično
2006